Przemysław Nowakowski (ur. 1970) – scenarzysta, dramaturg
 Przemysław Nowakowski (ur. 1978) – pisarz, publicysta
 Przemysław Nowakowski (ur. 1978) – dyplomata